In 2015 werd het 26ste Campeonato Brasileiro Série C gespeeld, de derde hoogste klasse van het Braziliaanse voetbal. De competitie werd gespeeld van 16 mei tot 22 november. De halvefinalisten plaatsten zich voor de Série B van 2015. Vila Nova werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Knock-outfase
De winnaars van de kwartfinale promoveerden. Bij gelijkstand worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série C
Braziliaans competitievoetbal 2015